Эндрю ():

 Эндрю — английский аналог имени Андрей.
 Эндрю, герцог Йоркский (род. 1960) — британский принц.
 Эндрю — округ в штате Миссури (США).
 Эндрю — атлантический тропический ураган 5 категории, третий по величине ураган, достигший берегов США в XX веке.

Фамилия 
 Эндрю, Ариан Николь (более известна под псевдонимом Кэмерон Линн; род. 1987) — американская профессиональная рестлерша.
 Эндрю, Кристофер (род. 1941) — британский историк, специалист по международным отношениям и истории спецслужб.
 Эндрю, Самуэль (1656—1738) — американский священник, педагог, один из основателей и второй ректор Йельского университета (1707—1719).
 Эндрю, Сэм (1941—2015) — американский рок-музыкант, гитарист и автор песен.
 Эндрю, Фредерик (1940—2007) — английский лыжник и биатлонист.

См. также 
 Andrew W.K.
 Эндрюс